

Trasporti 
 Argonaut – treno passeggeri statunitense
 Argonaut – aeroveicolo canadese
 Argonaut – automobile statunitense
  – incrociatore leggero della  della Royal Navy
  – fregata della classe Leander della Royal Navy
  – sottomarino della United States Navy
  – sottomarino della  della United States Navy

Varie 
 Argonaut – nome in codice della Conferenza di Jalta
 Argonaut Games – azienda britannica di sviluppo videogiochi
 Argonaut Building – edificio di Detroit, USA
 Argonaut Rowing Club – società di canottaggio canadese
 Miniera Argonaut – miniera d'oro della California, USA

Pagine correlate 
 Argonauts
 Argonauta
 Argonaute (disambigua)
 HMS Argonaut